Новосёлки 2 — название населённых пунктов в Белоруссии:
 Новосёлки-2 — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Новосёлки 2 — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Новосёлки 2 — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.